Медијас Колорадас има више значења:

 Медијас Колорадас (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Медијас Колорадас (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику